Тази страница дава допълнителни химически данни за оцетна киселина.

Структура и свойства

Термодинамични свойства

Спектрални данни

Бележки 

Освен където е обявено друго, данните се отнасят за стандартна околна температура и налягане.

Права са приложими.

Киселини